Stati Uniti d'America
Emmet – città della Contea di Hempstead e della Contea di Nevada, Arkansas
Emmet – villaggio della Contea di Holt, Nebraska
Emmet – città della Contea di Dodge, Wisconsin
Emmet – città della Contea di Marathon, Wisconsin